Омофо́р (,  от  — плечо и  — несущий), нара́менник, нара́мник (от ст.-слав. рамо, двойственное число рамена — плечо, плечи) — принадлежность богослужебного облачения епископа.

Различают великий и малый омофор:
 Великий омофор — длинная широкая лента с изображениями крестов, огибая шею, спускается одним концом на грудь, другим — на спину.
 Малый омофор — широкая лента с изображениями крестов, спускается обоими концами на грудь, спереди сшита или закреплена пуговицами.

Омофор надевается поверх саккоса и символизирует овцу, заблудшую и принесённую добрым пастырем на плечах в дом (), то есть спасение Иисусом Христом человеческого рода. А облачённый в него епископ знаменует собой Доброго Пастыря, который взял заблудшую овцу на плечи и отнёс её к незаблудшим (то есть праведникам) в дом Отца Небесного. Также омофор знаменует благодатные дарования епископа как священнослужителя, поэтому без омофора, как и без епитрахили, епископ не может священнодействовать. Епископ совершает все богослужения в великом омофоре, кроме большей части литургии, совершаемой в малом омофоре. При выносе Евангелия на середину храма для чтения и на Великом входе диакон несёт омофор впереди торжественного шествия церковно- и священнослужителей.

В переносном смысле «быть под омофором» — означает находиться в чьей-либо церковной юрисдикции, на попечении или под покровительством.

См. также 
 Паллиум и Рационал — аналоги омофора в католической церкви.

Примечания

Литература 

 
 
 
 Юдаков М. А. Порядок употребления в Русской Церкви архиерейского омофора за Божественной литургией (исторический анализ) // Богословские труды. М., 2013. — Сб. 45.  — С. 308—324

Православное церковное и литургическое облачение
Элементы православной иконографии